Heede peut faire référence à :

Toponyme 

 Heede, commune allemande de l'arrondissement du Pays de l'Ems, en Basse-Saxe ;
 Heede, commune allemande de l'arrondissement de Pinneberg, en Schleswig-Holstein.

Patronyme 

 Jean-Luc Van Den Heede (1945-), est un navigateur français.

Divers 
 Maison Van den Heede
Patronyme néerlandais